Джин Пи́тни (, 17 февраля 1940 — 5 апреля 2006) — американский певец и музыкант, автор-исполнитель. Был популярен по обе стороны Атлантики в 1960—1970-е годы. В 2002 певец был принят в Зал славы рок-н-ролла.

В 1962 году с песней «Only Love Can Break a Heart» достиг 2-го места в поп-чарте «Билборда». Всего же в США 16 песен певца входили в первую сороковку, из них четыре в первую десятку, а в Великобритании — 22 в сороковку и 11 в десятку. Возглавить же чарты певцу удалось в первые в 1989 году, когда Марк Алмонд (бывший участник группы Soft Cell) попросил записать с ним дуэтом старую песню Джина «Something’s Gotten Hold of My Heart». Сингл четыре недели возглавлял британские чарты.

Дискография

Альбомы 
  (1962)
  (1962)
  (1963)
  (1963)
  (1963)
 [A] (1964)
  (1964)
  (1964)
 [B] (1964)
 [C] (1965)
  (1965)
 [D] (1965)
  (с Джорджем Джонсом) (1965)
 Looking Through the Eyes of Love[E] (1965)
 Espanol (1966)
 Being Together (с Мельбой Монтгомери) (1966)
 Big Sixteen Volume 3 (1966)
 Backstage (I’m Lonely)[F] (1966)
 Nessuno Mi Può Giudicare (1966)
 Greatest Hits of All Times (1966)
 The Country Side of Gene Pitney (1966)
 Young and Warm and Wonderful (1966)
 Just One Smile (1967)
 Golden Greats (1967)
 The Gene Pitney Story (1968)
 Espanol, Volume 2 (1968)
 Gene Pitney Sing Burt Bacharach and Others (1968)
 She’s a Heartbreaker[G] (1968)
 The Greatest Hits of Gene Pitney (1969)
 This is Gene Pitney Singing The Platters' Golden Platters (1970)
 Super Star[H] (1970)
 Ten Years Later (1971)
 New Sounds of Gene Pitney (1972)
 The Golden Hits of Gene Pitney (1972)
 Pitney '75 (1975)
 Backstage: The Greatest Hits and More (1990)
 Blue Angel: The Bronze Sessions (2003)

Примечания
 A ^ Сначала издан под названием Dedicated to My Teen Queens.
 B—H В Британии изданы под названиями: B ^ I’m Gonna Be Strong, C ^ Gene Pitney More Big Sixteen, D ^ Looking Through the Eyes of Love, E ^ Sings the Great Songs of Our Time, F ^ Nobody Needs Your Love, G ^ Pitney Today, H ^ Ten Years Later.

Синглы 
Дата выпуска относится к самому первому изданию, поскольку в Великобритании и Австралии синглы Джина Питни обычно выходили на 1—4 месяца позже. Многие из более поздних синглов выходили только в Великобритании/Австралии/Новой Зеландии.

Примечания

Ссылки 

 Биография  на сайте Зала славы рок-н-ролла

Выпускники Средней школы Роквилла (Коннектикут)
Авторы-исполнители США
Исполнители Epic Records
Члены Зала славы рок-н-ролла
Певцы и певицы США
Поп-вокалисты США
Поп-музыканты США
Родившиеся в 1940 году
Умершие в 2006 году